Die Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 30. Januar 2011 in Bucaramanga in Kolumbien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Bucaramanga